Los decapodos son una raza ficticia de la serie de dibujos animados Futurama, creada por Matt Groening (creador también de Los Simpson). El más conocido de ellos es el Doctor John Zoidberg, el incompetente médico de Planet Express.

Fisiología 

Su estructura corporal es similar a la de una langosta. Solo poseen cuatro extremidades, son bípedos y tienen una altura proximada de 1,74 metros. Se podría decir que son humanoides, por las características anteriores.

Presentan características biológicas de otros varios organismos marinos: expulsan tinta como defensa (pulpos), producen perlas azuladas con sus residuos corporales (ostras) y 
caminan de costado (cangrejos).

Poseen también particulares órganos internos, como una "vejiga de gases" y cinco corazones. Además, tienen cuatro protuberancias en forma de dedos que caen frente a su boca y se mueven voluntariamente. Al igual que las langostas americanas, uno de cada dos millones de decápodos es azul.

Reproducción 

Su reproducción se produce una vez en la vida, durante el frenesí sexual, ya que luego del coito los individuos mueren dejando cadáveres que son devorados por las gaviotas. El apareamiento no implica amor , sino que simplemente, las hembras seleccionan el macho con mayor cantidad de jalea masculina (esperma) y estos buscan la aprobación de la hembra con mayor número de huevecillos (óvulos).

Esta búsqueda se efectúa en la playa, mediante una exhibición de los machos durante las últimas 24 horas antes del frenesí, cuando los decápodos presentan cambios de personalidad, la cual se torna más agresiva y, hasta lo que se conoce, a los machos les brota una cresta, similar a los peces espada.

El acto sexual, se produce bajo el agua.

Véase ¿Por qué debo ser un crustáceo enamorado?

Ciclo vital 

Como se muestra en el episodio Los obstáculos de Leela como mutante adolescente, los decápodos pasan por un complejo ciclo vital antes de llegar a su forma adulta. En orden, las etapas son:

 Una masa con forma de coral formada por múltiples brotes de decápodos; esta puede ser la razón por la cual Dr. Zoidberg tiene tres progenitores.
 Una forma similar a una hidra.
 Una estrella de mar.
 Una estructura parecida a un erizo de mar.
 Un pez, parecido a un lophiiforme.
 Un largo pez, al estilo de una lamprea.
 Una gran almeja.
 Un enorme trilobites.
 Una sepia
 Forma adulta.
 Etapa de cortejo.

Cultura 

Los decápodos son oriundos del planeta Decapod 10, es decir, el décimo planeta en la órbita de la estrella Decapod (que en latín significa "diez patas"). Este planeta está constituido por gran cantidad de islas de tamaño mediano, que son principalmente playas.

La arquitectura decapod está basada en la arena, de modo tal de que todas sus estructuras se construyen casi exclusivamente con este material. Existen también estanques pequeños, del tamaño de un charco, en los que se crían las crías de decápodos y de otras especies.

Durante la época del frenesí, suelen tener competencias de "trabar pinzas", una tradición iniciada en el año 2983 en las cuales los machos luchan por una hembra y por decidir si las abreviaturas cuentan en el scrabble. Antes de cada encuentro, se toca el himno nacional, que es la música que se suele oír en Star Trek durante un combate con algún alienígena.

El "líder" del planeta es el emperador, que es el macho con mayor jalea masculina, que debe seguir una vida de celibato y por ende, particularmente más larga que la de otros individuos.

Relaciones con la Tierra 

Los decápodos son, hasta lo que se sabe, la primera especie en establecer contacto con la Tierra después del 60º presidente de los Estados Unidos de América, alrededor de los años 2200. Por su voraz apetito y origen acuático, se acostumbraron a la dieta terrícola, extinguiendo a las anchoas, bajo la idea de "una más no hará daño".

El decápodo Harold Zoid, tío de Zoidberg, fue un reconocido humorista de la época del holograma mudo y en blanco y negro (clara parodia a Harold Lloyd). Su carrera comenzó a declinar cerca del 2950, con la invención de la olorovisión.

En el año 3003, los decápodos invaden la Tierra, como respuesta a la discriminación hacia el Dr. Zoidberg, luego de que devorara una bandera de la Tierra. Luego de mantener a la humanidad esclavizada, la invasión fue cancelada por petición del mismo Dr. Zoidberg.

Futurama
Planetas y Futuros Acotentecimientos de Futurama